Laura Cavandoli (1971) – politica italiana
Osvaldo Cavandoli (1920–2007) – animatore, regista e fumettista italiano